The Beauty of Destruction е дебютен студиен албум на метълкор супергрупата Devil You Know. Издаден е на 25 април 2014 г. в Европа, и на 29 април в Северна Америка, Обединеното кралство и Франция чрез Nuclear Blast. Продуциран от Логън Мейдър.

Състав 
 Хауърд Джоунс – вокали
 Франческо Артусато – китара, бас
 Джон Санки – барабани

Допълнителен персонал 
 Раян Уомбахър – бас
 Рой Лев-Ари – китара

Песни

Бележки 

Музикални албуми от 2014 година
Дебютни албуми